Gesnerus steht für:

 Gesnerus (Zeitschrift), Schweizer Fachzeitschrift
 Conradus Gesnerus (1516–1565), Schweizer Naturforscher und Gelehrter, siehe Conrad Gessner
 Johann Matthias Gesnerus (1691–1761), deutscher Pädagoge und Klassischer Philologe, siehe Johann Matthias Gesner
 Salomon Gesnerus (1559–1605), deutscher Theologe, siehe Salomon Gesner